Zwierzo-zwierzenia (ang. Creature Comforts, 2003-2006) – brytyjski serial animowany wyprodukowany przez Aardman Animations.

Polska premiera miała miejsce na kanale Canal+. Był on też nadawany na stacjach Ale Kino! (premiera: 5 listopada 2005), HBO Comedy (premiera: 10 lutego 2008) oraz na KidsCo (premiera: 3 października 2011). Został też 19 czerwca 2008 wydany na płytach DVD.

Opis fabuły 
Serial opowiada o zwierzętach, które odpowiadają na różne pytania.

Wersja polska

Pierwsza wersja (Canal+ / Ale Kino!) 
brak danych

Druga wersja (HBO Comedy) 
Wersja polska: HBO POLSKA
Tekst: Michał Kwiatkowski
Czytał: Jacek Brzostyński

Trzecia wersja (DVD) 
Czytał: Janusz Szydłowski

Czwarta wersja (KidsCo) 
Reżyseria: Patryk Steczek
Udział wzięli:
 Michał Pieczatowski –
 Koń
 Pies
 Żółw
 Jan Tomasz Pieczątowski
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2006